Viking - exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos
 Era viquingue, período da história da Escandinávia, que se estende aproximadamente de 800 a 1050 d.C.
 Viking, a primeira missão espacial a levar uma sonda espacial a aterrar noutro planeta, constituída das seguintes:
 Viking 1 
 Viking 2 
 Vikings (série de televisão), série de televisão irlando-canadense
 Viking (satélite), o primeiro satélite artificial sueco, desenvolvido para fins científicos.
 Viking Fotballklubb, uma equipa de futebol da cidade de Stavanger, na Noruega
 Viking (Minnesota) - cidade nos Estados Unidos 
 Viking metal, um subgênero do Black Metal e com influências de Mitologia Nórdica
 Viking Stadion, um estádio de futebol da cidade Stavanger, na Noruega
 Viking (barco), um navio-hotel em Gotemburgo, Suécia
 Viking (cavalo), um cavalo famoso dos Países Baixos

Desambiguação